Rangeley ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rangeley (Maine)
 Rangeley (North Dakota)
 Rangeley (Virginia)

Personen:
 Walter Rangeley (1903–1982), britischer Leichtathlet